Haemaphlebiella formana är en fjärilsart som beskrevs av Rothschild 1910. Haemaphlebiella formana ingår i släktet Haemaphlebiella och familjen björnspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Björnspinnare
formana